Español costeño es el nombre que reciben diversas variedades del idioma español habladas en las costas de países americanos:
El español costeño de la Costa Atlántica (o Caribe) de Colombia;
El español costeño del litoral peruano;
Las variedades de español que se hablan los estados mexicanos de Guerrero y Veracruz.